Fuli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuli (ort), Heilongjiang, 
 Fuli (köping), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar